Konwencja o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883
 Konwencja o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902
 Konwencja polsko-gdańska z 9 listopada 1920
 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego z 23 listopada 1972

Przypisy